Johannes Harms ist der Name folgender Personen:

* Johannes Harms (Politiker, I), deutscher Politiker, Mitglied der Lübecker Bürgerschaft 
 Johannes Harms (Politiker, 1900) (1900–1989), deutscher Politiker (NLP/DP), MdL Niedersachsen
 Johannes Harms (Kriegsdienstverweigerer) (1910–1941), deutscher Kriegsdienstverweigerer

Siehe auch:
 Johann Harms